Иво Христов може да се отнася за:
 Иво Христов – български актьор
 Иво Христов (1966) – български социолог
 Иво Христов (1970) – български журналист